Zamora steht für folgende geographischen Objekte:

 Zamora (Aiquile), Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Zamora (Spanien), Stadt in Spanien
 Provinz Zamora, Provinz in Spanien
 Zamora de Hidalgo, Stadt in Mexiko
 Zamora (Sonora), Ort in Mexiko
 Zamora (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten 
 Zamora (Ecuador), Stadt in Zamora Chinchipe, Ecuador
 Ezequiel Zamora (Venezuela), Bezirk in Cojedes, Venezuela

Zamora ist der Familienname folgender Personen:

 Aída Zamora (* 1987), mexikanische Handballspielerin
 Alejandro Zamora (* 1979), venezolanischer Musiker, siehe Zamora (Musiker)
 Alfonso Zamora (* 1954), mexikanischer Boxer
 Alfonso de Zamora (Alfonso de Arcos; 1476–1544), spanischer Rabbiner und Theologe
 Alonso Zamora Vicente (1916–2006), spanischer Schriftsteller, Romanist und Hispanist
 Álvaro Zamora (* 2002), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Andrés Zamora (* 1983), uruguayischer Leichtathlet
 Antonio Zamora, mexikanischer Fußballspieler
 Antonio de Zamora (1660–1727), spanischer Dramatiker
 Bladimir Zamora Céspedes (1952–2016), kubanischer Journalist und Dichter 
 Bobby Zamora (* 1981), englischer Fußballspieler
 Elizabeth Zamora (* 1993), guatemaltekische Taekwondoin

 Jacinto Zamora (1835–1872), philippinischer Priester
 Jaime Paz Zamora (* 1939), bolivianischer Politiker

 José María Zamora, uruguayischer Radsportler
 Juan Carlos González Zamora (* 1968), kubanischer Schachspieler
 Julio Alberto Zamora (* 1966), argentinischer Fußballspieler
 Leonard Zamora Legaspi (1935–2014), philippinischer Priester, Erzbischof von Caceres
 Luis José Esteban Rojas Zamora (* 2002), chilenischer Fußballspieler, siehe Luis Rojas (Fußballspieler, 2002)
 Manuel Gutiérrez Zamora (1813–1861), mexikanischer Militär und Politiker 
 Manuel Zamora Muñoz (1928–2006), spanischer Maler
 Marcel Zamora Pérez (* 1978), spanischer Duathlet und Triathlet
 María Auxiliadora Correa Zamora (* 1972), spanische Politikerin
 Munio von Zamora (1237–1300), spanischer Dominikaner, Bischof von Palencia
 Nelson Zamora (* 1959), uruguayischer Leichtathlet
 Nelson A. Zamora (* 1959), costa-ricanischer Forstwissenschaftler
 Niceto Alcalá Zamora (1877–1949), spanischer Politiker, Staatspräsident 1931 bis 1936
 Ricardo Zamora (1901–1978), spanischer Fußballtorhüter
 Rutilo Muñoz Zamora (* 1951), mexikanischer Priester, Bischof von Coatzacoalcos
 Salvador Lara Zamora (1839–1912), costa-ricanischer Politiker, Staatspräsident 1881/1882 
 Teresa Andrés Zamora (1907–1946), spanische Bibliothekarin
 Xavier Espot Zamora (* 1979), andorranischer Politiker

Siehe auch:
 Municipio Zamora
 Zamora-Trophäe, spanische Auszeichnung für Fußballtorhüter
 Professor Zamorra, Heftromanserie